Дми́трий Ко́карев:
* Кокарев, Дмитрий Васильевич (род. 1991) — российский пловец-паралимпиец.
 Кокарев, Дмитрий Николаевич (род. 1982) — российский шахматист.

См. также